Pánczél Krisztián (Mór, 1975. október 19.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.  Polgári foglalkozása: hivatásos katonatiszt. Jelenlegi lakóhelye Gárdony

Pályafutása
2006-tól a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság, az NB I játékvezetői keret tagja. 2008-ban az MLSZ JB elnöksége az NB II-be sorolta vissza. Több Ligakupa találkozó játékvezetője.

Első ligás mérkőzéseinek száma: 12

Jegyzetek

Források

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Móriak
Székesfehérváriak
1975-ben született személyek
Élő személyek
Gárdonyiak